Германская Австрия, чудесная земля (), известный также как Гимн Реннера-Кинцля () — гимн Австрии с 1920 по 1929 год. Слова написаны первым федеральным канцлером Австрии Карлом Реннером. Музыка написана композитором Вильгельмом Кинцлем, положившим на неё стихи Реннера. Не будучи официально утверждённым (в частности, из-за того, что Австрии по Сен-Жерменскому договору 1919 года было запрещено использовать название Deutschösterreich), он тем не менее de facto был гимном первой Австрийской Республики.

Однако гимн был крайне непопулярен и в 1929 году, когда Австрия начала постепенно сближаться с Германией, заменён новым — на мелодию немецкого гимна на слова поэта-националиста Оттокара Кернштока. После аншлюса 1938 года Австрия вошла в состав Германии и использовала немецкий гимн.

Текст

Примечания

См. также 
 Гимн Австрии
 Гимн Австро-Венгрии

Ссылки 
 Медиатека Австрии: „Гимн республики“ (оригинальная запись) (mp3).
 Паритура  

Австрия
Австрия
Песни 1920 года